Xã Mỹ Lâm (Kiên Giang), een xã in de provincie Kiên Giang
Xã Mỹ Lâm (Lâm Đồng), een xã in de provincie Lâm Đồng